Pârâul Mărului se poate referi la:

 Pârâul Mărului - afluent al râului Putna
 Pârâul Mărului - afluent al râului Turia

Vezi și 
 Râul Măru (dezambiguizare)